Beautiful Life (Vida bonita, en español) puede referirse a:

Música 
Álbumes
 Beautiful Life (álbum de Guy Sebastian), 2004
 Beautiful Life (álbum de Rick Astley), 2018

Canciones
 Beautiful Life (canción de Ace of Base)
 Beautiful Life (canción de Rick Astley), 2018